Fatumnasi steht für:

 Fatumnasi, ein indonesischer Distrikt in Westtimor
 Fatumnasi (Noebana), Dorf im osttimoresischen Distrikt Noebana in Westtimor